Серпуховская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Серпуховская улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Серпуховская улица — улица в Калининграде.
 Большая Серпуховская улица — улица в Москве.
 Серпуховская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Серпуховская улица — улица в городе Орле.
 Серпуховская улица — улица в городе Пензе.
 Большая Серпуховская улица — улица в Подольске.
 Серпуховская улица — улица в городе Серпухове.
 Серпуховская улица — улица в городе Самаре.
 Серпуховская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Серпуховская улица — улица в Донецке.

См. также 
 Серпуховская (станция метро)
 Серпуховская площадь
 Серпуховский переулок